Камарон има више значења:

 Камарон, Естасион (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камарон, Естасион Камарон (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камарон (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику